LRB als Abkürzung steht für:

 Lausitzer Radfahrer-Bund,
 Little River Band, australische Rockband
 London Review of Books, britische Literaturzeitschrift
 Luftraumbeobachtung

LRB